Richard Godolphin Long (1761–1835) – brytyjski  polityk, parlamentarzysta z Wiltshire
 Richard Long (1892–1967) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Long
 Richard Long (1927–1974) – amerykański aktor
 Richard Long (1929–2017) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Long
 Richard Long (ur. 1945) – brytyjski artysta rzeźbiarz, malarz i fotograf